Электрод может означать:

 Электрод — это электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником — электролитом (ионной жидкостью, ионизированным газом, твёрдым электролитом).
 Стеклянный электрод — часть различных химических измерительных и аналитических приборов.
 Стеклянный электрод — элемент аналититческой аппаратуры, находящийся в непосредственном контакте со средой, и потенциал которого зависит от концентрации ионов в окружающем растворе.
 Стеклянный микроэлектрод — стеклянная микропипетка, используемая в электрофизиологии для измерения электрического потенциала клеточных мембран. Не следует путать с субтильными моделями стеклянного ионометрического электрода (см. выше).
 Сварочный электрод — металлический или неметаллический стержень из электропроводного материала, предназначенный для подвода тока к свариваемому изделию.
 Электроды вакуумных электронных приборов — катод, анод, сетка, — создают и управляют движением потока электронов. По аналогии, употребляется наименование «электроды» для выводов полупроводниковых приборов: «управляющий электрод» (обычно вывод базы биполярного транзистора, вывод затвора полевого транзистора), «двухэлектродный прибор» (диод, динистор), «трёхэлектродный прибор» (транзистор, тиристор).

См. также 
 Электрод — имя персонажа вымышленной вселенной покемонов.